Sinah kan syfta på följande platser:

Irak 

 Sīnah, ort, Dahuk,

Jemen 

 Şinah, subdistrikt, Al-Bayda, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Jemenförgreningar